Hartegg steht für:

 Vera Hartegg (1902–1981), deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin bei Bühne und Film
 Hartegg (Gemeinde Unterlamm), Ortsteil von Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark